NGZ – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Gaza Nord nello Stato di Palestina
 ngz – codice ISO 639-3 della lingua gugwel